Father Christmas (filmserie) - Amerikaanse filmserie
 Father Christmas (film) - Amerikaanse film

 Father Christmas (The Kinks) - single van The Kinks
 Father Christmas (Deana Carter) - album van Deana Carter

Zie ook
 Kerstman